Telephanus är ett släkte av skalbaggar. Telephanus ingår i familjen smalplattbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smalplattbaggar
Telephanus